Negerkopf steht für:

 Kopfgefäße im antiken Griechenland
 Cactusdahlie
 Scheinbuchen
 Schokokuss